Etolo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Endimione e sposo di Pronoe
Etolo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Ossilo e Pieria. Fratello di Laia
 Etolo – un personaggio della mitologia greca, padre di Palemone il cui nome è presente tra gli Argonauti
 Etolo – un personaggio della mitologia greca, ipotetico progenitore di Ossilo se si considera che i nomi dei genitori vengono dati ai figli
 Etolo – un personaggio della mitologia greca, figlio di Anfizione e padre di Fisco